Elan steht für:
 Begeisterung als Antriebskraft für Handlungen
 Elan Valley, Gebiet in Wales
 Elan (Pruth), Nebenfluss des Pruth
 Elán, slowakische Rockgruppe
 Elan (Unternehmen), slowenischer Hersteller von Skiern und Yachten
 Elan Corporation, irisch-amerikanische Biotechfirma
 Elan Microelectronics Corporation, taiwanischer Microcontrollerhersteller
 Lotus Elan, Modell des britischen Sportwagenherstellers Lotus Cars
 Élan Motorsport Technologies, die Motorsportabteilung des Automobilherstellers Panoz
 Automobiles Élan, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Vertriebsmarke von Total, siehe TotalEnergies#Weitere Marken
 ehemalige österreichische Treibstoff-/Tankstellen-Vertriebsmarke der OMV
 Elan (Magazin), Eigenschreibweise elan, ehemalige deutsche Zeitschrift
 Elan (Apfel), Apfelsorte

ELAN steht für:
 ELAN (Programmiersprache)
 ELAN (Transkriptionssoftware), Software zur Videotranskription
 Elliniko Laiko Apeleftherotiko Naftiko, griechische Volksbefreiungsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe ELAS

Siehe auch:
 Élan
 Jelan

Abkürzung